Questa voce contiene un elenco dei prodotti HTC ordinata dal più recente al meno recente.

Prodotti Android

2017 
 HTC U11 Plus
 HTC U11 Life
 HTC U11
 HTC U Ultra
 HTC U Play
 HTC One X10

2016 
 HTC 10
 HTC 10 Evo
 HTC 10 Lifestyle
 HTC Desire 10 Pro
 HTC Desire 10 Lifestyle
 HTC Desire 530
 HTC Desire 625
 HTC Desire 628
 HTC Desire 630
 HTC Desire 650
 HTC Desire 728 Ultra
 HTC Desire 825
 HTC Desire 830
 HTC One X9
 HTC S9
 HTC A9S
 Google Pixel (prodotto di Google, ma sviluppato e fabbricato da HTC)

2015 
 HTC Butterfly 3
 HTC Desire 320
 HTC Desire 526G
 HTC Desire 626
 HTC Desire 626G
 HTC Desire 826
 HTC One (A9)
 HTC One (E9 Plus)
 HTC One (M9)
 HTC One (M9 Plus)
 HTC one M8S

2014 
 HTC Butterfly 2
 HTC Desire 310
 HTC Desire 510
 HTC Desire 516
 HTC Desire 610
 HTC Desire 620
 HTC Desire 816
 HTC Desire 820
 HTC Desire Eye
 HTC One (E8)
 HTC One (M8)
 HTC One Mini 2

2013 
 HTC Butterfly S
 HTC Desire 200
 HTC Desire 300
 HTC Desire 500
 HTC Desire 600
 HTC Desire 601
 HTC First
 HTC One (M7)
 HTC One Max
 HTC One Mini

2012 
 HTC One X+
 HTC Butterfly / Droid DNA
 HTC Evo 4g LTE (sprint)
 HTC One VX
 HTC Desire X
 HTC Desire C
 HTC One X
 HTC One S
 HTC One V
 HTC One XL

2011 
 HTC Sensation
 HTC Evo 3D
 HTC Sensation XL
HTC Sensation XE
HTC Rezound
HTC Rhyme
HTC Wildfire S

2010 
 HTC Desire HD

2009 
HTC Desire
HTC Tattoo
HTC Hero
HTC Magic

2008 
HTC Dream
 HTC Incredible S

Prodotti Windows Mobile Standard

2008
HTC Diamond

2007
HTC Wings
HTC Phoebus
HTC Iris
HTC Cavalier
HTC Libra
HTC Vox

2006
HTC Monet
HTC Excalibur
HTC Oxygen
HTC MTeoR
HTC Startrek

2005
HTC Tornado
HTC Hurricane

2004
HTC Amadeus
HTC Feeler
HTC Typhoon

2003
HTC Tanager

2002
HTC Voyager
HTC Canary

Prodotti Windows Mobile Professional

2010
HTC Touch HD mini (aprile 2010)

2009
HTC Touch HD 2
HTC Touch 2

2008
HTC Touch HD
HTC Touch Find
HTC Sedna
HTC Touch Pro
HTC Touch Diamond
HTC Pharos
HTC Touch Cruise

2007
HTC Touch Dual
HTC TyTN II
HTC Wave
HTC Titan
HTC Touch
HTC Panda
HTC Love
HTC Gene
HTC Herald

2006
HTC Herald
HTC Artemis
HTC Trinity
HTC TyTN
HTC Charmer
HTC Prophet
HTC Wizard

2005
HTC Galaxy
HTC Apache
HTC Refresh
HTC Alpine

2004
HTC Magician
HTC Harrier
HTC Blue Angel

2003
HTC Falcon
HTC Himalaya

2002
HTC Wallaby

Prodotti Windows Phone 7

2012 
HTC Titan II

2011 
HTC Radar
HTC Titan
HTC Trophy

2010
HTC HD7
HTC 7 Mozart
HTC Surround
HTC 7 Pro

Prodotti Windows Phone 8 
2013
 HTC 8XT

2012 
HTC 8X
HTC 8S

Altri
HTC Universal
HTC Advantage
HTC Shift - UMPC

Note

Voci correlate
Windows Mobile

High Tech Computer Corporation
Smartphone